Divizia A1 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile
 Divizia A1 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile